Baureihe 221 steht für:
 DB-Baureihe 221, Diesellokomotiven, siehe DB-Baureihe V 200.1
 Mercedes-Benz Baureihe 221, Automodell